Bonfini ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Bonfini (1427–1505, nach anderen Angaben: 1434–1503), italienischer Humanist und Chronist
 Nadia Bonfini (* 1965), italienische Skirennläuferin
 Silvana Bonfini (* 1962), italienische Skirennläuferin